Гражданският управител на Света гора () е представителят на гръцката държава в монашеската република Света гора. Управителят ръководи светогорската администрация и седалището му е в Карея (Кариес) на Света гора, като има офиси и в Урануполи и в Солун.

Гражданската администрация на Света гора е под ведомството на гръцкото Министерство на външните работи в съответствие с член № 5, алинея 26 от Правилника му. Администрацията на Света гора е административно отговорна за стриктното спазване на статута на Света гора и опазването на обществения ред и сигурност. Съгласно член 29 от Правилника на Министерството на външните работи, администрацията на Света гора се състои от гражданския управител, който има ранг и заплата на генералния секретар на децентрализираната администрация, заместник-управител и друг персонал.

Списък на гражданските управители на Света гора

Бележки